Die Tulip European Open 1991 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1990/91, das vom 10. bis 16. März ausgetragen wurde. Nach zwei Ausgaben in wechselte das Turnier in die Niederlande, wo das Imax Centre in der südholländischen Hafenstadt Rotterdam der Austragungsort war. Mit Tulip bekam das Turnier auch einen neuen Sponsor.

John Parrott, der davor zweimal in Folge gewonnen hatte, kam diesmal nicht über die erste Runde hinaus, aber auch die anderen Favoriten scheiterten vorzeitig. Das Außenseiterfinale bestritten Tony Jones und Mark Johnston-Allen. Jones gewann mit 9:7 und holte damit den einzigen Profititel in seiner Karriere.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Die Spieler ab Platz 33 spielten zwei Qualifikationsrunden, daraus gingen weitere 32 Spieler hervor, die dann den Top 32 zugelost wurden. Bis zum Halbfinale entsprach der Turniermodus dem Vorjahr, das Finale wurde aber wieder verkürzt und man ging auf Best of 17 wie im ersten Turnier 1989 zurück.

kl. = kampflos

Finale

Quellen 

1991
Snookerveranstaltung 1991
Billardturnier in Rotterdam